Julio César puede referirse a:
 Julio César, dictador de la República romana.
Julio César Tello, antropólogo y médico peruano.
 Julio César (cráter), un cráter lunar.
 Julio César (Shakespeare), obra trágica escrita por William Shakespeare basada en la vida de Julio César.
Julio César (película de 1953), película estadounidense dirigida por Joseph L. Mankiewicz, basada en la obra de Shakespeare.
 Julio César (serie de televisión), serie de televisión en dos partes del año 2002.
 Julio César en Egipto, ópera en tres actos con música de Georg Friedrich Händel y libreto de Nicola Francesco Haym.
 Julio César en Egipto (Sartorio), ópera de Antonio Sartorio.
 Júlio César Soares Espíndola, futbolista brasileño.
Julio César Rodríguez, presentador de televisión chileno.

 Varios miembros de los Julios Césares, familia aristocrática de la Antigua Roma.
Sexto Julio César (pretor 208 a. C.)
Lucio Julio César (pretor 183 a. C.)
Sexto Julio César (cónsul 157 a. C.)
Sexto Julio César (cónsul 91 a. C.)
Lucio Julio César (cónsul 90 a. C.)
Lucio Julio César (cónsul 64 a. C.)
Lucio Julio César (procuestor)
Sexto Julio César (gobernador de Siria)
Cayo Julio César "Estrabón Vopisco"
Cayo Julio César, pretor y padre de Julio César.
Cayo Julio César, el dictador romano Julio César.
Cayo Julio César, antiguo nombre del emperador Augusto.
Cayo Julio César, el emperador Calígula.
Tiberio Julio César, el emperador Tiberio.
Tiberio Julio César Nerón, apodado Tiberio Gemelo.
Druso Julio César, apodado Druso el Joven.
Nerón Julio César, hijo de Germánico Julio César.
Julio César, titulado Germánico.